Birac (Charente)
 Birac (Gironde)
ook:
Birac-sur-Trec,  Lot-et-Garonne